Dulovo, village en Slovaquie
 Dulovo (cratère martien)